Serpula cochlea är en ringmaskart som beskrevs av Baster in McIntosh 1923. Serpula cochlea ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cochlea